Le sigle ou acronyme ONU peut faire référence à :

 Organisation des Nations unies ;
  ;
 , un équipement de terminaison de la fibre notamment dans le FTTH ;
 Le numéro ONU (ou UN) est un numéro d’identification à  des marchandises dont le transport est réglementé (voir Transport de matières dangereuses).
 ONU Liège ou Ougrée Neurpré Union Liège est un club de futsal belge.